La lliga ACB 2005-2006 va començar el 15 d'octubre del 2005. L'Unicaja de Màlaga va acabar en el primer lloc al final de la fase regular i va guanyar als playoffs. Els llocs de descens els van ocupar el Ricoh Manresa i el Leche Río Breogán.

Fase Regular

Playoff 2007 

2005-2006
Competicions de bàsquet del 2005
Competicions de bàsquet del 2006